Зида́н (, ) имя и фамилия ближневосточного и североафриканского происхождения. Известные носители:

Фамилия 
 Зидан, Джамель (род. 1955) — алжирский футболист.
 Зидан, Зинедин (род. 1972) — французский футболист и тренер.
 Зидан, Лука (род. 1998) — французский футболист, сын Зинедина Зидана.
 Зидан, Мохаммед (род. 1981) — египетский футболист.
 Зидан, Фади (род. 1993) — палестинский футболист, нападающий.
 Зидан, Эльяс (род. 2005) — французский футболист, сын Зинедина Зидана.
 Зидан, Энцо (род. 1995) — испанский и французский футболист, сын Зинедина Зидана.

Имя 
 Зидан Абу Маали (Мулай Зидан) — султан Марокко (1603—1627) из династии Саадитов.

См. также 
 Зиндан
 Зейдан